

Acronyme (Salt ou SALT) 
 Le grand télescope d'Afrique australe (« Salt » pour Southern African Large Telescope en anglais), un télescope situé en Afrique du Sud
 Les traités Salt sur la limitation des armements stratégiques (« Salt » pour Strategic Arms Limitation Talks en anglais)
 Sloping Agricultural Land Technology, techniques d'agriculture sur les terres en pente

Salt

Entreprise 
 Salt Mobile, opérateur téléphonique suisse.

Toponyme

Salt, commune de la province de Gérone en Catalogne (Espagne)

Salt Lake City, la capitale de l’Utah, aux États-Unis.
 Le Salt Creek Archeological District, un district historique du comté de San Juan, dans l'Utah, inscrit au Registre national des lieux historiques.

Salt-en-Donzy, une commune française du département de la Loire.

Salt Cay, une des îles Turques-et-Caïques.

Salt, la capitale de la province de Balqa en Jordanie

Hydronyme 
 La Salt River, une rivière de l'Arizona, aux États-Unis.
 Le Great Salt Lake, un lac de l’Utah, aux États-Unis. 
 Salt Springs, un site de la forêt nationale d'Ocala, aux États-Unis.

Patronyme 

 Henry Salt (1780-1827), un artiste, diplomate et égyptologue anglais. 
 Henry Stephens Salt (1851-1939), un écrivain anglais.
 Waldo Salt (1914-1987), un scénariste et acteur américain. 
 Charlotte Salt (née en 1985), une actrice anglaise. 
 Jonathan Salt (1759-1815), un entomologiste et un botaniste britannique.

Musique 
 Salt, un album de la chanteuse de jazz américaine Lizz Wright, paru en 2003.
 Salt, chanson de la chanteuse américaine Ava Max, sortie en single en 2019.

Autre 
 Salt, est un logiciel de gestion de configuration.
 Salt, un thriller politique d'action américain réalisé par Phillip Noyce, écrit par Kurt Wimmer et Brian Helgeland et sorti en 2010.
 SALT, est un centre de recherches, d'archives et d'expositions d'art contemporain fondé à Istanbul en 2011 par le groupe bancaire Garanti.